Оом — фамилия.

Известные носители:

 Оом, Анна Фёдоровна (урожденная Фурман; 1791—1850) — российский педагог.
 
 Оом, Фредерику Аугушту (1830—1890) — португальский астроном.